Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2020 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 septembre au .

Rafael Nadal s'impose en finale contre Novak Djokovic en trois sets (6-0, 6-2, 7-5) pour porter son record à treize trophées remportés sur la terre battue parisienne, et égaler les vingt titres en Grand Chelem de Roger Federer au sommet du palmarès masculin. Il remporte en finale son  match à Roland-Garros après n'avoir perdu aucun set durant la quinzaine.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
En raison de la pandémie de Covid-19, le calendrier du circuit ATP a été chamboulé. Le tournoi de Roland-Garros se joue fin septembre et la saison sur terre battue a été fortement raccourcie. 

Le principal favori est Rafael Nadal, qui est le tenant du titre et s'est imposé 12 fois à Roland-Garros. Mais il n'a joué qu'un seul tournoi sur terre battue à Rome où il s'est fait battre en quarts de finale par Diego Schwartzman. Novak Djokovic, qui n'a perdu aucun match à la régulière cette saison et a remporté le Masters de Rome en préparation de Roland-Garros, veut s'imposer pour remporter son  tournoi du Grand Chelem. Dominic Thiem, qui a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à l'US Open et a atteint la finale de Roland-Garros à deux reprises, est également pointé comme favori.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios (pour limiter les risques de contamination), du Britannique Kyle Edmund, du Canadien Milos Raonic, de l'Espagnol Fernando Verdasco (testé positif au Covid-19), des Français Lucas Pouille (opéré du coude droit) et Jo-Wilfried Tsonga (blessé au bassin) et du Suisse Roger Federer (blessé au genou droit).

Pendant le tournoi 
Au premier tour, après un match riche en rebondissements, Lorenzo Giustino bat Corentin Moutet en plus de 6h, terminant le cinquième set 18 jeux à 16. Il s'agit du deuxième match le plus long de l'histoire de Roland-Garros après celui disputé au premier tour de l'édition 2004 entre Arnaud Clément et son compatriote Fabrice Santoro.

Il s'agit du premier tournoi du Grand Chelem où trois joueurs nés dans les années 2000 atteignent les huitièmes de finale, à savoir le Français Hugo Gaston, l'Américain Sebastian Korda et l'Italien Jannik Sinner, qui atteint les quarts de finale.

Les numéros 1 et 2 mondiaux Novak Djokovic et Rafael Nadal se qualifient pour la finale. Ils s'affrontent pour la  fois et la  fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Lauréat 
Le tenant du titre Rafael Nadal remporte le tournoi pour la  fois en battant en finale le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Il remporte son  titre ATP en simple et son  du Grand Chelem, égalant le record de Roger Federer. Il signe en prime sa  victoire sur les 102 matchs qu'il a disputés à Roland-Garros depuis le début de sa carrière.

Primes et points 
La dotation totale du tableau principal s'élève à , en diminution de 11 % par rapport à l'édition 2019. L'écart entre la dotation du vainqueur et celle d'un premier tour a été largement réduit pour soutenir les joueurs les moins bien classés, très impactés financièrement par l'arrêt du circuit ATP durant la crise liée au Covid-19.

Parcours 

Note : en raison de la pause du circuit ATP causée par la pandémie de Covid-19, les joueurs ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2020
France Simple messieurs
Internationaux de France de tennis 2020